Аллсвенскан 2007 — 83-й сезон від часу створення вищого дивізіону (в 1924 році). У чемпіонаті брали участь 14 клубів. Сезон 2007 року проводився у два кола, розпочався 6 квітня й завершився 28 жовтня 2007.

Чемпіоном Швеції став клуб ІФК Гетеборг.

Турнірна таблиця 

 Кальмар ФФ потрапив до участі в кваліфікаційних раундах Кубка УЄФА 2008—2009 як володар Кубка Швеції 2007 року.
Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири сезону 2007 
 Маркус Берг (ІФК Гетеборг) – 14 голів
 Разак Омотойоссі (Гельсінгборгс ІФ) – 14
 Сезар Сантін (Кальмар ФФ) – 12
 Юган Орему (Єфле) – 11

Команди, які увійшли в Аллсвенскан на сезон 2008 
Команди, які зайняли в сезоні 2007 року 1-е, 2-е та 3-є місця в Супереттан, отримали право виступити в найвищому дивізіоні:
 ІФК Норрчепінг
 Юнгшиле СК 
 ГІФ Сундсвалль

Примітки 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
2007 у шведському спорті